Il doppio dell'International Women's Open 1994 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1994.

Gigi Fernández e Nataša Zvereva erano le detentrici del titolo e hanno battuto in finale Inés Gorrochategui e Helena Suková, 6–7, 6–4, 6–3.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (campionesse)
 Patty Fendick /  Meredith McGrath (secondo turno)
 Inés Gorrochategui /  Helena Suková (finale)
 Lori McNeil /  Pam Shriver (semifinali)

 Manon Bollegraf /  Zina Garrison (secondo turno) 
 Natalija Medvedjeva /  Larisa Neiland (quarti di finale) 
 Julie Halard /  Nathalie Tauziat (primo turno) 
 Jana Novotná /  Mary Pierce (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

International Women's Open 1994